Mohammed, Mohamed ou Muhammad est un prénom arabe masculin d'origine islamique porté notamment par Mahomet et par le Mahdi. C’est également un patronyme.

Sens et origine du nom 
Mohammed est la transcription de l' ou mouḥammad (), et signifie littéralement « le gracié », « celui qui reçoit la grâce ».

Al Hamd (en arabe : الحمد) signifie la grâce.

C'est le nom du prophète de l'Islam, historiquement appelé Mahomet en français.

Variantes 
 français :
 Mahomet pour le prophète de l'Islam et certains personnages de dynasties historiques en français.
 Mohammed ou Mohamed pour le prénom usuel
 Afrique de l'Ouest : Mamad, Mouhamed, Mouhammadou, Mahamadou, Mamadou, Mamoudou ou encore 
 albanais : Muhammedi
 anglais : Muhammad
 arabe maghrébin : Mohammed, Amhamed, M'hamed
 aragonais, asturien, catalan, espagnol : Mahoma
 azéri : Məhəmməd
 berbère médiéval : Mamad, Mamat, Mahammad, Muhammud, Mahummad 
 berbère moderne : Mohand
 bosnien : Mehmed
 breton : Muhammed
 Caucase, en particulier tchétchène : Magomed (Магомед)
 cornique : Mahomm
 corse : Magumetu, Megumetu
 langues couchitiques : Mohamed
 italien : Maometto
 kurde : Mihemed
 latin : Mahometus (pour le Prophète), Moamedus ou Maomedus, attesté au  chez Raymond Lulle (sans doute auparavant dans la traduction du Coran faite en latin pour Pierre le Vénérable)
 occitan : Maomet
 persan : 
 portugais : Maomé
 samogitien : Mahuomets
 somali : Maxamed
 turc : Mehmet, Mehmed (archaïque)

Usage 
Très populaire parmi les musulmans, il est souvent donné par tradition à l'aîné des fils. Selon la Columbia Encyclopedia, il s'agit probablement, avec toutes ses variantes, du nom le plus donné dans le monde.

En France, c’est le prénom masculin le plus donné en Seine-Saint-Denis depuis 2001 et à Marseille entre 2007 et 2013. En France métropolitaine, les deux prénoms composés les plus donnés sont Mohammed-Amine et Mohamed-Ali.

Au , il est également le prénom masculin le plus porté, tous âges confondus, dans la Région de Bruxelles-Capitale en Belgique  et, sous ses différentes déclinaisons (Mohamed, Mohammed, Muhammed etc), le deuxième prénom le plus porté par les jeunes de moins de 18 ans en Belgique.

Toutes orthographes confondues, il est aussi le plus donné aux garçons nés au Royaume-Uni en 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. CNN précise que depuis 2007 ce prénom a toujours occupé la première ou la deuxième place du classement.

Prénom 
Mamadou, Mehmet, Mohamed, Mohammed et Muhammad sont des prénoms notamment portés par :

Imam 
 Muhammad at-Taqi neuvième imam chiite, (811–835).

Souverains d'Al-Andalus 
 Muhammad  ou Muhammad ben `Abd ar-Rahman émir omeyyade de Cordoue en 852, (823-886) ;
 Muhammad II ou “Al-Mahdî bi-llah” Muhammad ben Hichâm calife omeyyade de Cordoue en 1009, (980-1010) ;
 Muhammad III ou “Al-Mustakfî” Muhammad ben `Abd ar-Rahmân calife omeyyade de Cordoue en 1024, (976-1025) ;
 Mohammed  al-Ghâlib ben al-Ahmar premier souverain nasride du Royaume de Grenade, en 1238, (1195-1273) ;
 Mohammed II al-Faqîh souverain nasride du Royaume de Grenade en 1273, (1236-1302) ;
 Mohammed III al-Makhlû souverain nasride du Royaume de Grenade en 1302, (1287-1309) ;
 Mohammed IV souverain nasride du Royaume de Grenade en 1325, (1315-1333) ;
 Mohammed V al-Ghanî souverain nasride du Royaume de Grenade de (1354 à 1359) puis en 1362, (1338-1391) ;
 Mohammed VI al-'Ahmar souverain nasride du Royaume de Grenade en 1360, (1332-1362) ;
 Mohammed VII al-Musta`în souverain nasride du Royaume de Grenade en 1392, (1370-1408) ;
 Mohammed VIII al-Mustamassik souverain nasride du Royaume de Grenade de (1417] à 1419) puis de (1427 à 1429), (1411-1431) ;
 Mohammed IX al-'Aysar souverain nasride du Royaume de Grenade de (1419 à 1427) puis de (1429 à 1431) puis de (1432 à 1445) enfin en 1448, (1396-1453) ;
 Mohammed X al-'Ahnaf souverain nasride du Royaume de Grenade en 1445 puis de (1446 à 1448), (1415-1454) ;
 Mohammed XI souverain nasride du Royaume de Grenade de (1453 à 1455), (?-1483) ;
 Mohammed XII az-Zughbî (Boabdil el Chico) dernier souverain nasride du Royaume de Grenade de (1482 à 1483) et de (1487 à 1492), (1452-1528) ;
 Mohammed XIII az-Zaghall souverain nasride du Royaume de Grenade de (1485 à 1487), (?-?).

Souverains Songhai 
 Askia Mohammed  alias Mohammed Touré le Grand (vers 1442-1538), souverain de l'Empire Songhai (1493-1528) ;
 Askia Mohammed II Benkan dirigea l'Empire Songhai de 1531 à 1537 ;
 Askia Mohammed III el Hadj régna de 1582 à 1586 ;
 Askia Mohammed IV Bano lui succéda de 1586 à 1588 ;
 Askia Mohammed V Gao régna quelques mois en 1591, après la bataille de Tondibi qui provoqua l'effondrement de l'Empire Songhai.

Sultans ottomans 
 Mehmed  Çelebi (1402-1421), surnommé Kirisci « l'Exécuteur » ;
 Mehmed II Fatih (1451-1481), surnommé el-Fatih « le Conquérant » sultan de l'Empire ottoman de 1444 à 1446, et plus tard de 1451 à 1481, (1432–1481) ;
 Mehmed III (1595-1603), célèbre pour la strangulation de ses seize frères lors de sa succession, (1566–1603) ;
 Mehmed IV (1648-1687), surnommé Avci (« le chasseur ») (1642–1693) ;
 Mehmed V (1909-1918) ;
 Mehmed VI (1918-1922) ;
 Mehmed VI dernier sultan de l'Empire ottoman, de 1919 à 1925, (1861–1928).

Sultans et rois du Maroc 
 Mohammed ech-Cheikh, sultan saadien du Maroc, (1540-1557) ;
 Mohamed ech Cheikh II el Mamoun, sultan saadien du Maroc, (1608-1613) ;
 Mohammed ech-Cheikh es sghir (Mohammed Saadi III), sultan saadien du Maroc, (1636-1654) ;
 Moulay Mohammed, Mohammed , sultan du Maroc (1659-1664) ;
 Mohammed II, sultan du Maroc (1736-1738) ;
 Mohammed III, sultan du Maroc (1757-1790) ;
 Mohammed IV sultan du Maroc (1859-1873) ;
 Mohammed V, Mohammed ben Youssef, sultan puis roi alaouite du Maroc, père de l'indépendance (1909–1961) ;
 Mohammed VI né en 1963 Mohammed Ben Al-Hassan, roi alaouite du Maroc, (depuis 1999).

Autres souverains 
 Mohamed Ali ou Mehmet Ali (1769-1849), vice-roi d'Égypte, considéré comme le fondateur de l'Égypte moderne ;
 Mohammed Zaher Chah (1914-2007), dernier roi d'Afghanistan ;
 Muhammad  (1105-1118), sultan seldjoukide d'Irak ;
 Muhammad  (1358-1375), deuxième roi de l'Empire Bahmanide ;
 Muhammad II (1378-1397), cinquième roi de l'Empire Bahmanide ;
 Muhammad du Khwarezm, (?-1220), chah, dernier maître de Khwarezm, vaincu par Gengis Khan ;
 Mohammed de Ghazni (998-1041), sultan ghaznévide en 1030, puis de 1040 à 1041 ;
 Muhammad Ghûrî (1162-1206), conquérant et sultan persan ;
 Sokollu Mehmet Pacha (1505-1579), grand vizir de Soliman le Magnifique, de Selim II et de Murad III ;
 Zahiruddin Muhammad (1483-1530), plus comme Bâbur, descendant de Tamerlan et de Gengis Khan, fondateur de la dynastie des Moghols d'Inde.

Chefs d’États 
 Mohamed Abdelaziz, président en exil de la République arabe sahraouie démocratique depuis 1982, né en 1947 ;
 Mohamed Anwar el-Sadat, homme politique égyptien et président de 1970 à 1981, (1918–1981) ;
 Mohamed Siad Barre, président socialiste autoproclamé de Somalie de 1969 à 1991, (1919–1995) ;
 Muhammad Naguib, premier président de la République d'Égypte, en 1953, (1901–1984) ;
 Muhammad Rafiq Tarar, président du Pakistan de 1998 à 2001, (1929– ) ;
 Muhammad Zia-ul-Haq, général, a dirigé le Pakistan de 1977 à 1988 sous le régime de la loi martiale, (1924–1988).

Autres personnalités

Mamadou 
 Mamadou Mahmoud N'Dongo, écrivain français, né à Pikine en 1970 ;
 Mamadou Niang, footballeur sénégalais, attaquant au Fenerbahçe né à Matam (Sénégal) en 1979 ;
 Mamadou Sakho, footballeur français né à Paris en 1990 ;

Mehmet 
 Mehmet Ali Ağca, militant turc qui a tiré sur le pape Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre dans une tentative d'assassinat le , (1958– ) ;
 Mehmet Effendi, ambassadeur turc à Paris sous Louis XV, il a inspiré à Montesquieu les Lettres Persanes (1721) ;
 Mehmet Akif Ersoy (?-1936), poète turc ;
 Mehmet Shehu, général et homme politique du Parti travailliste en Albanie communiste, (1913–1981).

Mohamed 
 Muhammad ibn Abd al Wahhab (1703-1792), fondateur du mouvement du wahhabisme ;
 Mohamed Abduh (1849-1905), juriste et mufti égyptien, fondateur avec Jamal al-Din al-Afghani du modernisme islamique, (Delta du Nil) ;
 Mohamed al-Fayed (1929-), millionnaire égyptien installé en Suisse ;
 Mohamed Ali né Cassius Marcellus Clay Jr. (1942-), boxeur poids-moyens américain ;
 Mohamed Benaissa (1937-), homme politique et sismologue marocain ;
 Mohamed Benhamou (1979-), footballeur franco-algérien ;
 Mohamed Boudiaf (1919-1992), homme politique algérien, mort assassiné) ;
 Mohamed ElBaradei (1942-), directeur-général de l'International Atomic Energy Agency des Nations unies ;
 Mohamed Kacimi (1955-), écrivain et dramaturge algérien ;
 Mohamed Najar (1973-), poète tunisien ;
 Mohamed Salah (1992-), footballeur égyptien ;
 Mohamed Sifaoui (1967-), journaliste, écrivain et réalisateur français spécialiste de l'islamisme.

Mohammed 
 Mohammed Arkoun (1928-2010), philosophe et historien français d’origine algérienne ;
 Mohammed Bedjaoui (1929-), diplomate, juriste et homme politique algérien ;
 Mohammed Dib (1920-2003), écrivain algérien ;
 Mohammed Lazouni (1937-), fonctionnaire et homme de médias algérien, spécialiste de la prévention routière en Algérie ;
 Mohammed Rafi (1924-1980), chanteur indien de playback de Bollywood.

Muhammad  
 Jalal al-Din Muhammad Rumi, poète persan et mystique sufi de Balkh, Perse dans l'actuel Afghanistan, (1207–1273) ;
 Muhammad Ali Bogra, Premier Ministre du Pakistan, (1909–1963) ;
 Muhammad Iqbal, poète musulman indien de l'époque coloniale, considéré comme l'un des pères fondateurs du Pakistan, (1877–1938) ;
 Muhammad Ali Jinnah, musulman nationaliste indien, et premier gouverneur-général du Pakistan, (1876–1948) ;
 Muhammad Taragay plus connu sous le nom d'Oulough Beg, petit-fils de Tamerlan, prince et astronome à Samarcande, (1394-1449).

Patronyme 

 Abdallah Mohamed (?-2000), homme politique comorien ;
 Ahmed Mohamed (1917-1984), homme politique comorien ;
 Aida Mohamed (1976-), escrimeuse hongroise ;
 Amina Mohamed (1961-), ministre des Affaires étrangères du Kenya ;
 Dawiat Mohamed (1979-), femme politique comorienne ;
 Farida Mohamed (2002-), joueuse de squash égyptienne ;
 Faten Zahran Mohammed (1955-), biochimiste égyptienne ;
 Fatma Mohamed (1975-), actrice roumaine ;
 Hiba Mohamed (1968), biologiste moléculaire soudanaise ;
 Iyad Mohamed (2001), footballeur comorien ;
 Khalid Shaikh Mohammed, chef terroriste d'al-Qaeda, principal architecte des attentats du 11 septembre 2001, (1964/1965– ) ;
 Lai Mohammed (1951-), homme politique nigérian ;
 Maïga Aziza Mint Mohamed (1967), femme politique malienne ;
 Mandy Mohamed (2000-), gymnaste égyptienne ;
 Merima Mohammed (1992-), athlète éthiopienne ;
 Musa Muhammed (1996-), footballeur nigérian ;
 Nadine Mohamed (1998-), joueuse de basket-ball égyptienne ;
 Nazr Mohammed (1977-), joueur de basket-ball professionnel de NBA ;
 Noura Mohamed (1998-), escrimeuse égyptienne ;
 
 Rahaf Mohammed (2000-), femme saoudienne exilée au Canada ;
 Saïd Ali Mohamed (1946-), homme politique comorien ;
 Soofi Mohammed (1933-2019), militaire pakistanais et activiste islamiste ;
 Wallace Fard Muhammad, prédicateur et fondateur de Nation of Islam, mouvement des nationalistes noirs, (1891?–après 1934) ;
 Yanar Mohammed (1960-), femme politique irakienne, présidente de l'Organisation pour la liberté des femmes en Irak ;
 Zahed Mohamed (1992-), joueur de squash égyptien.

Chansons 

 Mohamed et Mohamed a peur de Dominique Dimey ;
 Mohamed de Kenza Farah ;
 Mohamed de Jamil ;
 Mohamed de Kontingent 88 ;
 Mohamed de La Rue Ketanou ;
 Mohamed de Damien Saez ;
 Camarade Mohamed de Jean Humenry ;
 Chanson pour Mohamed de Christophe Bourdoiseau ;
 Chez Monsieur Mohamed de Pigalle ;
 Lettre à Mohamed de Mon côté punk ;
 Mohammed, Aïcha d’Yves Duteil ;
 Mohammed et Sébastien de Saïan Supa Crew ;
 Saïd et Mohamed de Francis Cabrel avec Joe Bocan.

Divers 
 Jaish-e-Mohammed (Armée de Mohammed), organisation de guérilla qui a opéré en Irak contre les troupes des États-Unis au moins depuis le milieu de 2003.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Mohammédia, ville du Maroc, chef-lieu de la préfecture de Mohammédia

Liens externes 
 Statistiques du prénom et de ses variantes depuis 1900 (France, source Insee) : Mohammed, Mohamed, Mohammad, Mohamad, Muhammed, Muhamed
 Statistiques actuelles du nom (estimations) : Mohammed, Mohamed
  ; 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Homonymie dynastique

ar:محمد (اسم)
en:Muhammad (name)